Giftig steht für:
 eine Stoffeigenschaft in Abhängigkeit von der Dosis, siehe Gift
 eine deutsche Band, siehe Giftig (Band)

Siehe auch: